
Molekulska formula -{C10H12O}- se može odnositi na:

 Anetol
 Butirofenon
 Kuminaldehid
 Estragol